This Business of Art — второй студийный альбом канадской инди-рок группы Tegan and Sara, выпущенный в 2000 году. Первый альбом группы, записанный на лейбле Vapor Records, предыдущий (дебютный) студийный альбом Under Feet Like Ours был записан девушками самостоятельно. Пластинка была записана в студии Hawksleytown Studios и сведена на студии Umbrella Sound в Торонто.

Песня «My Number» вошла в саундтрек к фильму Сладкий ноябрь.

Список композиций

Участники записи 
 Tegan and Sara Quin — вокал, текст, музыка, гитара
 Hawksley Workman — ударные, бас-гитара, фортепиано, гитара, клавишные, гармоника, продюсирование
 Karl Mohr — ударные, клавишные
 Joao Carvello — микширование, мастеринг, дозапись
 Greg O’Shea — дозапись
 Greg Hall — дизайн альбома, фотоработы
 Ivan Otis — фотоработы

Альбомы 2000 года
Альбомы инди-рока
Альбомы Tegan and Sara